Kornelówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kornelówka est un village de la voïvodie de Lublin,
 Kornelówka est un village de la voïvodie de Mazovie.